Il doppio del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Luxa e David Škoch che hanno battuto in finale Marcus Hilpert e Vaughan Snyman 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Gabriel Trifu (semifinali)
 Tomas Behrend /  Francisco Costa (quarti di finale)

 Marcus Hilpert /  Vaughan Snyman (finale)
 Petr Luxa /  David Škoch (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 2000